Bilirakis ist der Familienname folgender Personen:

 Gus Bilirakis (* 1963), US-amerikanischer Politiker
 Michael Bilirakis (* 1930), US-amerikanischer Politiker